Яковлевское — название населённых пунктов в России:

 Яковлевское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Яковлевское — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Яковлевское — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Яковлевское — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Яковлевское — село в Костромском районе Костромской области.
 Яковлевское — деревня в Троицком округе Москвы.
 Яковлевское — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Яковлевское — деревня в городском округе Серебряные Пруды Московской области.
 Яковлевское — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Яковлевское — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Яковлевское — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Яковлевское — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Яковлевское — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Яковлевское — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Яковлевское — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Яковлевское — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Яковлевское — посёлок в Ярославле.

См. также 
 Яковлевское сельское поселение
 Яковлевка
 Большое Яковлевское